В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Яна Новотна 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (фінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Лариса Нейланд /  Наташа Звєрєва (півфінал)
 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (півфінал)

 Гретхен Магерс /  Робін Вайт (1-ше коло)
 Мерседес Пас /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Манон Боллеграф /  Ліз Грегорі (2-ге коло)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International